Roge ist Name folgender geographischer Objekte:
 Roge (Sierksdorf), Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Groß Roge, Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
 Roge (Vale de Cambra), Gemeinde in Portugal
 Rôge, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Lanterne

Roge ist Personenname von
 Julius Roge (Pseud.v. Eugen Hermann von Dedenroth, 1829–1887), deutscher Schriftsteller
 Laura Roge (* 1998), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Rogé
 Rogée
 Rogge
 Rogen